Waterloo Bridge steht für:

 Waterloo Bridge, Brücke in London
 Waterloo Bridge (Betws-y-Coed), Brücke in Wales
 Waterloo Bridge (1931), US-amerikanischer Spielfilm von James Whale
 Waterloo Bridge, Originaltitel von Ihr erster Mann auch Abschied auf Waterloo Bridge, US-amerikanischer Spielfilm von Mervyn LeRoy (1940)